Padang Baru (Pangkalan Baru), een plaats in Indonesië
Padang Baru (Kaur Tengah), een plaats in Indonesië
Padang Baru (Susoh), een plaats in Indonesië
Padang Baru (Labuhan Haji), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing